Села:
 Нехвороща — Волинська область, Володимирський район
 Нехвороща — Полтавська область, Новосанжарський район

Див. також 
 Мала Нехвороща
 Нехворощ